

Anno 
 1998 – (MCMXCVIII in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1998 a.C.

Matematica 
 1998 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1998 Titius – asteroide della fascia principale del sistema solare.